Le Grand Prix moto de République tchèque 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 15 au  sur le Circuit de Masaryk devant 138 312 spectateurs. 

C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Classement

MotoGP 
 
Notes:
Abd. = Abandon

Moto2

Notes:
Abd. = Abandon

Moto3

Notes:
Abd. = Abandon

2014
Sport en Tchéquie en 2014
Sport en août 2014
Repub